Verenigd Koninkrijk
 Holton (Oxfordshire)
 Holton (Somerset)
 Holton (Suffolk)

Verenigde Staten
Holton (Indiana)
Holton (Kansas)